Theodore Svetoslav av Bulgarien, död 1322, var Bulgariens regent från 1300 till 1322.

Referenser

Födda okänt år 
Avlidna 1322
Män
Bulgariens regenter
Personer i Bulgariens historia